Bogud II fou rei de Mauritània, successor del seu pare Bogud I a la part occidental.

Vers el 48 aC apareix donant ajut a Cassi Longí a la Hispània Ulterior contra una revolta que afectava la província. A la campanya de Juli Cèsar a Àfrica, Mauritània occidental fou envaïda sense èxit pel jove Gneu Pompeu. Quan el rei Juba I de Numídia va unir les seves forces a les de Quint Cecili Metel Pius Escipió, Bogud el va atacar a instigació de l'exiliat Publi Siti i el va obligar a retornar per defensar el regne.

A la guerra d'Hispània, Bogud II es va unir a Cèsar personalment contra els fills de Pompeu (45 aC) i va ser a la batalla de Munda. A la mort de Cèsar (44 aC) Bogud II va ser aliat de Marc Antoni i segurament per necessitats d'aquest va entrar a Hispània el 38 aC i mentre el seu regne de Mauritània occidental fou ocupat per Boccus II de Mauritània oriental.

Aquesta usurpació va ser confirmada per Octavi August i sembla que a més a més va concedir una constitució de ciutat lliure a Tingis. Bogud va anar a Grècia i va lluitar amb Marc Antoni i va morir a la ciutat de Metone quan va ser conquerida per Agripa el 32 aC o principis del 31 aC.

Reis de Mauritània
Morts a Grècia